Villeseque kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Villesèque, departementet Lot i regionen Occitanien, 
 Villesèque-des-Corbières, departementet Aude i regionen Occitanien,